Кения принимала участие в Летних Олимпийских играх 1996 года в Атланте (США) в девятый раз за свою историю, и завоевала одну золотую, четыре серебряных и три бронзовых медали.

Золото 
 Лёгкая атлетика, мужчины, 3000 метров, бег с препятствиями — Джозеф Кетер.

Серебро 
 Лёгкая атлетика, мужчины, 10000 метров — Пол Тергат.
 Лёгкая атлетика, мужчины, 5000 метров — Пол Биток.
 Лёгкая атлетика, мужчины, 3000 метров, бег с препятствиями — Мозес Киптануи.
 Лёгкая атлетика, женщины, 5000 метров — Паулина Конга.

Бронза 
 Лёгкая атлетика, мужчины, 800 метров — Фред Онянча.
 Лёгкая атлетика, мужчины, 1500 метров — Стивен Кипкорир.
 Лёгкая атлетика, мужчины, марафон — Эрик Вайнайна.

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 
 www.sports-reference.com 

Страны на летних Олимпийских играх 1996 года